

Codici 
 YLE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lac La Martre (Canada)
 yle – codice ISO 639-3 della lingua yele

Altro 
 Yle – Yleisradio, azienda radiotelevisiva di stato finlandese
 YLE – sigla di Cambridge Young Learners' English Tests, esame di lingua inglese